Das Uỷ ban Olympic Việt Nam wurde 1979 vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.

Medaillenbilanz 
Bislang gewannen vier vietnamesische Sportler fünf olympische Medaillen (1 × Gold, 3 × Silber, 1 × Bronze).

Medaillengewinner

Weblinks 
 Uỷ ban Olympic Việt Nam

!Medaillengewinner
Vietnam
Olympische Medaillengewinner Vietnam